«Семь дней до Мегиддо» — роман российского писателя Сергея Лукьяненко в жанре постапокалиптической фантастики, впервые опубликованный в 2021 году.

Сюжет 
Действие романа происходит в постапокалиптическом будущем, в мире, где Луна взорвана и превратилась в Лунное кольцо с двумя крупными осколками — Дианой и Селеной.

Часть людей мутировала. Человеческим миром пытаются управлять две враждующие расы, обладающие суперспособностями. В их безжалостном противостоянии «обычное» человечество оказалось между двух огней. А в самом центре схватки — молодой парень Максим Воронцов.

Создание и публикация 
Роман был написан в начале 2021 года. По словам автора, изначально предполагалось назвать его «Апокалипсис-лайт», а позже — «Три дня индиго», но окончательным стал вариант «Семь дней до Мегиддо».

Электронный вариант книги публиковался по частям с начала 2021 года. В книжном формате «Семь дней до Мегиддо» были опубликованы в августе 2021 года. Эта книга стала началом нового цикла, в котором в том же году вышел роман «Три дня Индиго».

Восприятие

Примечания 

Романы Сергея Лукьяненко
Романы 2021 года